Rong kan avse:

Personer
Personer utan angiven nationalitet är från Kina
 Xirong, kinesiskt nomadfolk

Med Rong som efternamn/släktnamn
Män
 Rong Hao (född 1987), fotbollsspelare

Med Rong som förnamn/personnamn
Män
 Jiang Rong (född 1946), författare, pseudonym för  Lü Jiamin
 Ren Rong (1917–2017), kommunistisk general och politiker 
 Su Rong (född 1948), politiker
 Zou Rong (1885–1905), revolutionär skribent
Kvinnor
 Rongfei (1735–1788), Qianlongkejsarens favoritkonkubin
 Prinsessan Rongshou (1854–1924), änkekejsarinnan Cixis adoptivdotter

 Park Cho-rong (född 1991), sydkoreansk sångerska, skådespelare och låtskrivare med artistnamnet Chorong
 Shen Rong (född 1935), författare

Fiktiva personer
 Xin Rong, vampyr i "Buffy och vampyrerna"

Geografi

Indien
 Rong Dhār – bergskedja

Kina
 Rong, Yulin – härad i Guangxi
 Rong, Zigong – härad i Sichuan
 Rong  – historiskt nomadfolk, känt som Xirong (Västra Rong)

 Rong Jiang – vattendrag i Guangdong
 Rong La – bergspass i Tibet
 Rong Qu – flera vattendrag i Tibet
 Rong Zangbo – vattendrag i Tibet

Myanmar
 Rong Klang (bergskedja)

Norge
 Rong, Norge – tätort i Øygardens kommun, Vestland fylke

Thailand
 Rong Klang – flera periodiska vattendrag

Efternamnsförgreningssidor
Kinesiska efternamn
Förnamnsförgreningssidor